Иоганн Вильгельм Арнольд (; ) — немецкий учёный, , , врач-гомеопат, , профессор, доктор наук.

Биография 
Старший брат физиолога  Фридриха Арнольда, вместе с которым изучал медицину в Гейдельбергском университете.

С 1827 по 1885 год был доцентом в Гейдельбергском университете, в 1835—1840 годах — экстраординарным профессором анатомии и физиологии в Цюрихском университете.

Принимал непосредственное участие в создании Баденского Гомеопатического общества.

Соредатор гомеопатического журнала «Hygea» с 1834 года вместе с Л. Грисселихом и Шроном.

Избранные труды 
 «Anleitung zum Studium der Medicin» (Гейдельберге, 1832);
 «Lehrbuch der pathologischen Physiologie des Menschen» (Цюрих, 1837, 39);
 «Das Erbrechen, die Wirkung und Anwendung der Brechmittel» (Штуттгарт, 1840);
 «Die Lehre von der Reflexfunction» (Гейдельб., 1842); 
 «Ueber die Verrichtung der Wurzeln der Ruckenmarksnerven. Physiologische und pathologische Untersuchungen zur Würdigung der Bell’schen Lehre» (ib., 1844); 
 «Das rationelle specifische oder idiopathische Heilverfahren als naturgesetzliche Heilkunst dargestellt» (ib., 1851).

Примечания

Литература

Ссылки 
Dr Johann Wilhelm ARNOLD (1801-1873)
Arnold, Johann Wilhelm 1801-1873
 Arnold, Johann Wilhelm 
 Arnold, Johann Wilhelm 

Гомеопаты Германии
Врачи Германии
Преподаватели Гейдельбергского университета
Преподаватели Цюрихского университета
Доктора наук
Выпускники Гейдельбергского университета